Alen Blažević (1985) – pallamanista croato
 Davor Blažević (1993) – calciatore svedese di origine serba
 Goran Blažević (1986) – calciatore croato
 Ivan Blažević (1992) – calciatore croato
 Marek Blaževič (2001) – cestista lituano
 Miroslav Blažević (1935) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Roko Blažević (2000) – cantante croato
 Vlatko Blažević (1994) – calciatore croato